Het ATP-toernooi van Stockholm 2012 (met de officiële naam If Stockholm Open 2012) werd van 15 tot en met 21 oktober 2012 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

De titelverdediger in het enkelspel, Gaël Monfils, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. In de finale versloeg de Tsjech Tomáš Berdych de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. De titelverdedigers in het dubbelspel, Rohan Bopanna & Aisam-ul-Haq Qureshi, speelden deze editie niet samen. In de finale versloeg het Braziliaanse duo Marcelo Melo en Bruno Soares het Zweeds/Servische duo Robert Lindstedt en Nenad Zimonjić.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm